Il termine latino princeps ("principe") può riferirsi a:

Astronomia 
 Princeps – nome della stella δ Boötis

Storia 
 Princeps – titolo imperiale romano utilizzato tra il 27 a.C. e il III secolo d.C. (età del principato)
 Princeps  – singolare di principes, i legionari che formavano la seconda linea dell'esercito romano
 Princeps posterior – grado militare dei centurioni dal I secolo a.C. al II secolo d.C.
 Princeps senatus – titolo riservato al capo del Senato romano durante la Repubblica

Altro 
 Editio princeps – la prima edizione a stampa di un'opera apparsa precedentemente all'invenzione della stampa e tramandata manoscritta sino ad allora